Bürgermeistergarten steht für:

 Bürgermeistergarten (Berlin)
 Bürgermeistergarten (München)
 Bürgermeistergarten (Nürnberg)
 Bürgermeistergarten (Wiener Neustadt)